Indywidualne Mistrzostwa Świata na długim torze 1996

Wyniki 
 8 września 1996 r. (niedziela),  Herxheim bei Landau/Pfalz

1996
1996 w long tracku
1996 w Niemczech